Rajput steht für:

 Rajputen, ein kriegerischer und ritterlicher Stamm in Indien

Rajput ist der Familienname folgender Personen:

 Jaswant Singh Rajput (um 1927–2015), indischer Hockeyspieler
 Sushant Singh Rajput (1986–2020), indischer Filmschauspieler und Tänzer